Infantka Marie Antonie Portugalská (celým jménem: Maria Antónia Adelaide Camila Carolina Eulália Leopoldina Sofia Inês Francisca de Assis e de Paula Micaela Rafaela Gabriela Gonzaga Gregória Bernardina Benedita Andrea; 28. listopadu 1862, Bronnbach - 14. května 1959, Berg) byla portugalská infantka, sedmé a poslední dítě Michala I. Portugalského a jeho manželky Adelaidy Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Infantka Portugalská 
Narodila se 28. listopadu 1862 v exilu v německém Bronnbachu, protože její otec byl vyhoštěn z vlasti.

Manželství 
Dne 15. října 1884 se vdala za Roberta I., vévodu z Parmy. Porodila mu dvanáct dětí. Dne 16. listopadu 1907 zemřel její manžel a ona ovdověla. Později žila v exilu se svou dcerou Zitou. Roku 1940 Zita a její rodina, Marie Antonie a její dcera Isabela žily v Québecu. Po konci války se Marie přestěhovala na hrad Berg v Lucembursku kde oslavila své devadesáté narozeniny. Zemřela na hradě 14. května 1959 ve věku 96 let. Mnoho z jejích dětí a vnoučat žily velmi dlouhé životy.

Děti

Vývod z předků

Tituly a oslovení 
 28. listopadu 1862 - 14. ledna 1884: Její královská Výsost Infantka Marie Antonie Portugalská
 14. ledna 1884 - 16. listopadu 1907: Její královská Výsost Vévodkyně z Parmy
 16. listopadu 1907 - 14. května 1959: Její královská Výsost Vévodkyně vdova z Parmy

Reference

Externí odkazy 
 

Marie Antonie
Marie Antonie
Marie Antonie
Marie Antonie
Narození 28. listopadu
Narození v roce 1862
Úmrtí 14. května
Úmrtí v roce 1959
Ženy